Лигурски се може односити на:

 Лигурски језик
 Лигури
 Лигурија